Ez a lista a Töf-töf elefánt című magyar gyurmafilmsorozat epizódjait tartalmazza.

Első évad (1991)

Második évad (1992)

Harmadik évad (1993)

Negyedik évad (1994) 

Televíziós sorozatok epizódlistái